Q&A steht für:
 Originaltitel des Spielfilms Tödliche Fragen von Sidney Lumet
 Fragen und Antworten, Abkürzung im Netzjargon, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)#Q

QA